Щипець — в архітектурі: верхня частина стіни, зазвичай трикутної форми, обмежена схилами даху
 «Еркер-і-щипець» () — специфічний стиль індивідуальних будинків, характерний для архітектруи Торонто (Канада)

Населені пункти та їхні частини
 Щипець — село в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Посилання

Примітки